Haaberg heißen folgende Ortschaften:

 Haaberg (Bühlertal), Weiler in der Gemeinde Bühlertal, Landkreis Rastatt, Baden-Württemberg

 Haaberg (Gemeinde Amstetten), Ortsteil von Amstetten, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Haaberg (Gemeinde Reichenau), Ortsteil von Reichenau an der Rax, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich

Siehe auch:
 Haberg